Rohleder steht für:

 Rohhaut, unbehandelte Tierhaut als Grundstoff der Lederindustrie

Rohleder ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Rohleder (* 1965), deutscher Politikwissenschaftler und Verbandsfunktionär
 Christiane Rohleder (* 1969), deutsche Juristin und seit Mai 2016 Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz
 Frank Rohleder (* 1950), deutscher Politiker (NPD)
 Fritz Rohleder (1867–1949), deutscher Zylinder- und Schuhmacher und Politiker (SPD, USPD)
 Hans-Joachim Rohleder, deutscher Fernsehjournalist
 Hans Rohleder (1929–2011), deutscher Physiker und Mathematiker, Hochschullehrer für Kybernetik, Rechentechnik und Informatik
 Hermann Oscar Rohleder (1866–1934), deutscher Mediziner
 Hugo Rohleder (1896–1988), deutscher Maler
 James Rohleder (* 1955), deutscher Judoka
 Joachim Rohleder (1892–1973), deutscher Geheimdienstoffizier
 Jörg Harlan-Rohleder (* 1976), deutscher Journalist und Autor
 Klaus Rohleder (1935–2013), deutscher Landwirt und Autor
 Kurt Rohleder (1912–?), deutscher Maler
 Lutz Rohleder (1935–2000), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Norbert Rohleder (* 1967), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Rohleder ist der Name folgender Orte
 Rohleder, ehemaliger wolgadeutscher Name von Raskatowo, Marxowski rajon

Siehe auch:

 Rohlederer
 Roleder